Залимха́н Юсу́пов:
 Юсупов, Залимхан (род. 1984) — российский и таджикский вольный борец, участник Олимпиады 2012 года, призёр Азиатских игр.
 Юсупов, Залимхан Манапович (род. 1993) — российский борец смешанных единоборств, мастер спорта по самбо.
 Юсупов, Залимхан Рашидович (род. 1998) — российский футболист, ФК Динамо Махачкала.